Ageniaspis är ett släkte av steklar som beskrevs av Anders Gustav Dahlbom 1857. Ageniaspis ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Ageniaspis